Gyilkosság az Orient expresszen (1934), Agatha Christie regénye
 Gyilkosság az Orient expresszen (1974), Sidney Lumet filmje
 Gyilkosság az Orient expresszen (2001), Carl Schenkel filmje
 Gyilkosság az Orient expresszen (2010), az Agatha Christie: Poirot tévésorozat epizódja
 Gyilkosság az Orient expresszen (2017), Kenneth Branagh filmje